Echinophora caspica är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Echinophora caspica ingår i släktet Echinophora och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caspica